Phalaris bezeichnet

 die Gattung der Glanzgräser aus der Familie der Süßgräser
 den sizilianischen Tyrannen Phalaris von Akragas (570–555 v. Chr.)
 Phalaris (1913–1931), britisches Rennpferd und Vollblut-Deckhengst